Tadeusz Jędrzejewski (1898–1939) – polski architekt
 Tadeusz Jędrzejewski (1921–1992) – powstaniec warszawski, działacz społeczny okresu PRL, dziennikarz 
 Tadeusz Jędrzejewski (1930–2002) – polski działacz społeczny, aktywny w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym